Rasponi – famiglia ravennate
 Achille Rasponi Murat – politico italiano
 Augusta Rasponi del Sale – artista italiana
 Baldassarre Francesco Rasponi – arcivescovo italiano
 Carlo Rasponi Bonanzi – politico italiano
 Cesare Maria Antonio Rasponi – cardinale italiano
 Cesare Rasponi Bonanzi – politico italiano
 Cristino Rasponi – mecenate italiano
 Gabriella Rasponi Spalletti – attivista e aristocratica italiana
 Gioacchino Rasponi Murat – politico e patriota italiano
 Giulio Rasponi – politico e banchiere italiano
 Lanfranco Rasponi – critico musicale italiano